Бори́с Семёнович Ма́рков (7 марта 1924, дер. Ходяково, Чувашская АО — 25 марта 1977, Москва) — чувашский советский артист, режиссёр, заслуженный артист Чувашской АССР (1953), Народный артист Чувашской АССР (1961), Народный артист РСФСР (1974), лауреат Государственной премии имени К. В. Иванова. Депутат Верховного Совета СССР (1962—1966).

Биография 
Детские и юношеские годы провёл в деревне Ходяково Аликовского района Чувашской АССР.

Окончил Таутовскую школу, затем — Чебоксарский педагогический техникум; преподавал в родной школе.

На фронтах Великой Отечественной войны воевал в артиллерии.

Учился в Чувашской студии ГИТИСа под руководством М. М. Тарханова.

В 1947-1954 годах исполнял главные роли в спектаклях на сцене Чувашского академического театра имени К. В. Иванова.

За вклад в искусство Борис Семёнович удостоен звания народного артиста Чувашской АССР.

В 1959 году окончил ГИТИС по специальности «Музыкальный режиссёр». Был приглашён на должность главного режиссёра Чувашского музыкального театра (в составе музыкально-драматического театра), открыл студии вокала и балета.

Одновременно в 1967—1972 годах ставил спектакли в Большом театре СССР на сцене Кремлёвского дворца съездов; читал лекции в ГИТИСе (доцент).

С 1966 года — начальник управления оперных театров России в Министерстве культуры РСФСР, член коллегии Министерства.

Избирался депутатом Совета Национальностей (от Чувашской АССР) Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962—1966); членом Чувашского обкома и Чебоксарского городского комитета КПСС.

Член Советского комитета защиты мира.

Похоронен на мемориальном кладбище города Чебоксары.

Семья 
 Младший брат — Анатолий (род 15.2.1930) — физик; ректор Чувашского государственного педагогического института (1963—1983), председатель Верховного Совета ЧАССР (1971-75).
 Старшая сестра — Канюкова Александра Семёновна, филолог, кандидат филологических наук. Александра (род. 21.2.1919), кандидат филологических наук; замужем за литературоведом Владимиром Яковлевичем Канюковым (1926—1983), лауреатом Государственной премии им. К. В. Иванова.
 Жена - Маркова Мария Герасимовна (25.07.1922-23.05.1999 г)
 Дочь - Маркова Екатерина Борисовна (17.12.1956-18.04.2016 г)

Творчество 
Автор книг «Рождение музыкального театра Чувашии», «Мой театр»; более 40 статей по искусству.

Актёр 
Чувашский академический драматический театр имени К. Иванова
 1947 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Фамусов
 1948 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Городничий
 1950 «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова — Курочкин

Режиссёр 
Чувашский государственный музыкальный драматический театр
 май 1960 — «Шывармань» (Водяная мельница) Ф. С. Васильева (первая чувашская опера)
 1961 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 1962 «Хамăръял» (Земляки) Ф. С. Васильева
 1963 «Прерванный вальс» А. В. Асламаса
 1963 «Сердце поэта» А. В. Асламаса
 1964 «Сильва» И. Кальмана
 1967 «Нарспи» Г. Я. Хирбю
 1972 «Кармен» Ж. Бизе
 «Чапаев» Б. Мокроусова (первая постановка оперы в России)

Награды и признание 
 
 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1967)
 Народный артист РСФСР (1974)
 Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1969).
 орден «Знак Почёта» — за неустанный и плодотворный вклад в развитие искусства.

Память 

Имя Б. С. Маркова носят:
 Таутовская школа Аликовского района (2010);
 улица в Чебоксарах.

См. также 
 Чувашская музыка

Примечания

Литература 
 Алексеев О. Оперăпа балет театрне — Борис Марков ятне // Хыпар. — 2001. — 16 çу.
 Аликовская энциклопедия / Редколл: Л. А. Ефимов, Е. Л. Ефимов, А. А. Ананьев, Г. К. Терентьев. — Чебоксары, 2009. ISBN 978-5-7670-1630-3.
 Борис Семенович Марков : [буклет] / Ред.-сост. И. Евсеева. — Чебоксары : Б. и., 1994. — 1 л. : ил., портр.
 Ефимов Л. И. Элĕк Енĕ (= Край Аликовский). — Аликово, 1994.
 Заломнов П. Д. Марков Борис Семенович // Заломнов П. Д. Чувашский государственный театр оперы и балета и ведущие мастера его сцены. — Чебоксары, 2002. — С. 25-26.
 Канюкова А. С., Марков А. С. Жизнь, отданная театру. — Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1999. — 134 с.
 Кондратьев В. Борис Марков пурнăçĕпе паллаштарать // Хыпар. — 2001. — 21 нарăс.
 Марков А. С. На театральных подмостках трагедии разыгрываются по-настоящему // СЧ-Столица. — 2000. — № 3. — С. 15.
 Романов П. В. Марков Борис Семенович // Краткая чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2001. — С. 263.

Ссылки 
 
 
 Вдовцева Людмила.Борис Семенович Марков.

Члены КПСС
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Чувашские артисты
Персоналии:Чувашский драматический театр имени К. В. Иванова
Персоналии:Чувашский театр оперы и балета
Персоналии:Большой театр
Персоналии:Аликовский район
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Чувашской АССР
Общественные деятели по алфавиту
Общественные деятели России
Похороненные на Чебоксарском кладбище № 1